Стражівка (рос. Стражевка) — річка в Україні, у Звягельському та Житомирському районах Житомирської області, права притока річки Теньки.

Опис 
Довжина річки приблизно 6 км. Висота витоку річки над рівнем моря — 223 м; висота гирла над рівнем моря — 215 м; падіння річки — 8 м; похил річки — 0,63 м/км.

Розташування 
Стражівка бере свій початок на північно-східній околиці села Вироби. Спочатку тече на південний схід, а в межах села Зелена Діброва повертає на південний захід і на околиці села Стара Рудня впадає в річку Тиньку, притоку Тні.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району
Річки Пулинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці